UNEF peut faire référence à :
 Union nationale des étudiants de France, un syndicat étudiant français fondé en 1907 et reconstitué en 2001 après avoir été divisé en plusieurs branches de 1971 à 2001 :
 Union nationale des étudiants de France (dite « Renouveau » puis « Solidarité étudiante »), dirigée notamment par des étudiants communistes, de 1971 à 2001,
 Union nationale des étudiants de France « Unité syndicale », dirigée notamment par des militants de sensibilité trotskyste-lambertiste, de 1971 à 1980,
 Union nationale des étudiants de France – Indépendante et démocratique, dont la direction regroupait notamment des étudiants proches du PS et des militants trotskystes de diverses obédiences, de 1980 à 2001.
 United Nations Emergency Force (ou Force d'urgence des Nations unies) : nom de deux missions déployées historiquement par l'Organisation des Nations unies en Égypte.